Dies ist eine Liste der höchsten Gebäude in Toronto, der größten Stadt Kanadas. Der 298 Meter hohe First Canadian Place ist das höchste Gebäude der Stadt und zugleich das höchste Kanadas. Der CN Tower, mit 553 Metern Torontos höchstes Bauwerk, wird nicht zu den Wolkenkratzer gezählt, da er keinem wohnwirtschaftlichen Zweck dient und kaum nutzbare Flächen hat. Der Turm war aber seit seiner Erbauung 1976 das höchste freistehende Bauwerk der Welt, bis es im September 2007 vom Burj Khalifa abgelöst wurde.

In Downtown Toronto gibt es über 100 Wolkenkratzer mit der Mindesthöhe von 100 Metern. Und im Metropolraum Torontos befinden sich über 2000 Gebäude, die über 90 Meter hoch sind. Damit gibt es hier nach New York City die zweitmeisten Wolkenkratzer auf dem Nordamerikanischen Kontinent. Der erste Wolkenkratzer war das 1894 errichtete Beard Building, welches 1929 wieder abgerissen wurde. Gegenwärtig wächst die Zahl der Wolkenkratzer stetig weiter. Im Oktober 2009 befanden sich insgesamt 376 Hochhäuser in der Planungs- oder Bauphase.

Die höchsten Gebäude über 140 Meter 

 H. = Höhe in Metern, BJ = Baujahr (Jahr der Fertigstellung), Liste ist unvollständig

Geplante oder im Bau befindliche Gebäude (Auszug) 
 H. = Höhe in Metern, E. = Etagen, Liste ist unvollständig!

Skyline Galerie

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude in Kanada
 Liste der höchsten Gebäude in Calgary
 Liste der höchsten Gebäude in Edmonton
 Liste der höchsten Gebäude in Montreal
 Liste der höchsten Gebäude in Vancouver
 Liste der Hochhäuser in Winnipeg
 Empire Plaza
 Palace Pier
 Pantages Tower
 Nestlé Canada Building

Weblinks 
 Eintrag Toronto auf emporis.com
 Seite zu Wolkenkratzern in Toronto auf Skyscrapers.com

Literatur 
 Johannes Schaugg: High-Rise Buildings/ Hochhäuser - Toronto, Books on Demand 2007, ISBN 978-3-8370-0366-6.
 Kalman, Harold D. A History of Canadian Architecture. Toronto: Oxford University Press, 1994.
 Denby & Kilbourn, Toronto Observed: Its Architecture, Patrons, and History, Oxford University Press, Toronto 1986
 Maitland, Hucker & Ricketts, A Guide to Canadian Architectural Styles, broadview press, Peterborough, ON 1992
 McHugh, Patricia, Toronto Architecture: A City Guide, McClelland & Stewart Inc., Toronto 1989.

Einzelnachweise 

 
Toronto
!